Рябы́кин — русская фамилия. Известные носители:

 Рябыкин, Дмитрий Анатольевич (род. 1976) — российский хоккеист.
 Рябыкин, Фёдор Иванович (1913—1985) — Герой Советского Союза.